Жылысу — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жылысу (до 2008 г. — Минеральные Воды) — село в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Жылысу (до 2008 г. — Кызылказахстан) — село в Сарыагашском районе Туркестанской области.